Den første generation (generation I) af Pokémon-franchisen introducerede 151 fiktive arter i de japanske Game Boy-spil Pokémon Red og Green fra 1996.

Den følgende liste beskriver de 151 Pokémon fra generation I i samme rækkefølge som spillets National Pokédex. Den første Pokémon, Bulbasaur, er nummer 001 og den sidste, Mew, er nummer 151. Alternative former, som ændre Pokémonernes type er inkluderet. Megaudviklinger og regionalle former er på siden for den generation, som de blev introduceret i.

Design og skabelse 
En stor del af Pokémon fra den første generation havde et relativt simpelt design med et tydeligt tilsvarende, virkelige dyr - så som Pidgey (en due), Krabby (en krabbe), Rattata (en rotte), Ekans (en slange), og Seel (en sæl). Mange Pokémon fra disse spils koncept ville efterfølgende blive genbrugt flere gange i senere generationer.

Liste over Pokémon

Referencer 

Pokémon
Figurer fra Pokémon